Il singolare del torneo di tennis Jameson Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Grégory Carraz 4-6, 6-3, 7-68.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Assente

 Marc Rosset (secondo turno)
 Željko Krajan (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2002